Первозвери, или яйцекладущие , — подкласс млекопитающих, включающий отряд однопроходных (Monotremata) и все вымершие таксоны, более родственные его представителям, чем зверям, или териям (Theria). В современной фауне представлен утконосами, ехиднами и проехиднами.

Разделение млекопитающих на ветви первозверей и Theriiformes (включает зверей) произошло, как было установлено путём изучения генома, в ранней юре, около 187 млн лет назад (по Zhou et al., 2021). Поскольку первозвери являются единственными современными не-териевыми млекопитающими, их изучение имеет ценность для понимания эволюции млекопитающих. Наряду с характерными для млекопитающих признаками (волосяной или иглистый наружный покров, молочные железы, нижняя челюсть, состоящая только из одной зубной кости, два затылочных мыщелка, твердое нёбо и др.), у них имеются признаки, свойственные рептилиям и птицам (клоака, в которую открываются мочеточники, яйцеводы и семяпроводы, размножение путём откладывания яиц, ряд особенностей скелета).

У самок вместо сосков есть зоны молочных желёз, с которых потомство слизывает молоко. Мясистых губ (эффективных при сосании) нет. Имеется шерстяной покров, однако гомойотермия (поддержание температуры тела на постоянном уровне) незавершённая, температура тела изменяется в пределах 22—37 °C.

Первозвери — немногочисленная группа видов, распространённых в австралийском регионе.  В наше время все виды клоачных обитают в Австралии, Новой Гвинее и Тасмании. Большинство видов этого подкласса является вымершим. Яйцекладущие однопроходные известны по окаменелостям мелового периода и кайнозойской эры, в настоящее время представлены пятью видами в двух семействах (утконосовые и ехидновые) и единственном отряде однопроходных.

Утконосы питаются различными водными беспозвоночными, которых они процеживают через свой широкий роговой клюв. Ехидны поедают термитов и других насекомых, которых захватывают своим липким языком.

Классификация 

Подкласс Первозвери (Prototheria) / Yinotheria
  Отряд Shuotheridia
  Семейство Shuotheriidae (включая Shuotherium)
 Инфракласс Australosphenida
  Род Asfaltomylos 
  Род Ambondro 
  Отряд Ausktribosphenida
  Семейство Ausktribosphenidae
 Отряд Однопроходные (Monotremata)
  Семейство Kollikodontidae
 Подотряд Platypoda
 Семейство Утконосовые (Ornithorhynchidae)
 Подотряд Tachyglossa
  ? Род Kryoryctes
 Семейство Ехидновые (Tachyglossidae)

Кладограмма согласно данным сайта Mikko's Phylogeny Archive:

Примечания

Литература